Копалар има више значења:

 Копалар (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Копалар, Сентро Хенетико (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Копалар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику